Fröhlichberg ist der Name folgender Orte:

  Fröhlichberg (Gemeinde Fehring), Ortsteil von Fehring, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
  Fröhlichberg (Gemeinde Riegersburg), Ortsteil von Riegersburg, Bezirk Südoststeiermark, Steiermark
  Fröhlichberg (Gemeinde Sankt Peter), Ortsteil von Sankt Peter im Sulmtal, Bezirk Deutschlandsberg, Steiermark